Maria Olszewska – polityk, prawnik, poseł na Sejm II kadencji
 Maria Olszewska – biolog
 Maria Olszewska-Lelonkiewicz – trenerka polskich łyżwiarzy figurowych
 Maria Olszewska – reżyser dźwięku, laureatka Złotego Mikrofonu oraz festiwalu Dwa Teatry